De Gauliga Berlin-Brandenburg 1938/39 was het zesde voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. Blau-Weiß Berlin werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd. 

SV BEWAG Berlin veranderde de naam in SV Elektra Berlin.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1938/39